Durango peut désigner :

Toponyme

Espagne 
 Durango est une ville de la province de Biscaye, en Espagne, théatre du 2ème Raid Aerien contre des civils pendant la Guerre d'Espagne ;
 Durango est une bataille du Premier Empire qui s'y est déroulée en 1808.

États-Unis 
 Durango, une localité, siège du comté de La Plata dans le Colorado,
 Durango, une localité de l'Iowa,
 Durango, une localité du Texas,

Mexique 
 Durango est un État mexicain ;
 Durango est la capitale de l'État de Durango, aussi connue sous le nom de Victoria de Durango.
 Durango est une municipalité de l'état de Durango, dont le chef-lieu est aussi Durango.

Patronyme 

 Luis Durango (né en 1986), joueur panaméen de baseball ;
 Santiago Durango, guitariste américain, ancien membre de Big Black.

Transports 
 Dodge Durango, modèle de camion de la marque Dodge ;
 Ford Durango, modèle de voiture ;
 , fabricant et distributeur de voitures radio-contrôlées.

Sports 
 Durango boot, sport collectif comparable à l'ultimate
 Durango Automotive, écurie automobile italienne

Littérature et cinéma 

 Perdita Durango, livre de Barry Gifford de 1991
 Perdita Durango, film d'Alex de la Iglesia sorti en 1997
 Durango, série de bande dessinée d'Yves Swolfs inspirée par le western spaghetti
 , marque de la voiture d'Alex et ses complices dans Orange mécanique de Stanley Kubrick

Autres 
 Stranger from Durango, titre d'une musique de  datant de 1961
 Avventura a Durango, chanson de Fabrizio de André 
 Durango, nom de code de la Xbox One lors de son développement.

Homonymie de localités aux États-Unis